Rebirth – album Jennifer Lopez
 Rebirth – album Lil Wayne'a
 Rebirth – album Pain
 Rebirth – album Gackta
 Rebirth – album Angry
 ReBirth RB-338 – komputerowy emulator znanego syntezatora dźwięków